Рати — многозначное понятие.

 Рати — в индуизме богиня любовной страсти, дочь Дакши и супруга Камы.
 Рати — в скандинавской мифологии бурав, с помощью которого Один добыл мёд поэзии.

См. также 
 РАТИ — Российский институт театрального искусства (ГИТИС).